Струмица () — община в Северной Македонии. Расположена в юго-восточной части страны. Население составляет 54 676 человек (2002 год).

Административный центр — город Струмица.

Площадь территории общины 321,49 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 50 258 чел. (91,2%);
 турки — 3 754 чел. (6,9%);
 остальные — 664 чел. (1,9%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии